Yurgovuchia doellingi — вид ящеротазових динозаврів родини дромеозаврид (Dromaeosauridae), що існував у ранній крейді (130—125 млн років тому) на території сучасних США.

Назва 

Родова назва Yurgovuchia походить з мови індіанців юта та означає «койот». Назва виду дана на честь геолога Гельмута Деллінга з Геологічної служби Юти за його 50-річну службу.

Скам'янілості 
Рештки динозавра знайдено у 2005 році у відкладеннях формації Кедрова гора в окрузі Гранд на сході штату Юта. Було виявлено декілька шийних, спинних та хвостових хребців та проксимальний кінець лівої лобкової кістки.

Опис 
Дрібний хижий динозавр завдовжки до 2,5 м.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що зображує родинні зв'язки Yurgovuchia:

Примітки 

Дромеозавриди
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Північної Америки
Вимерлі тварини, описані 2012